

Histoire 

Titre honorifique attribué à certains souverains de l'Antiquité, notamment les souverains perses;
Titre de l'empereur d'Éthiopie, ou négus;
Titre attribué à Jésus-Christ notamment dans l'Apocalypse (ch.19:v.16.)

Cinéma 
 King of Kings, film réalisé par Nicholas Ray en 1961.

Musique 
 King of Kings, titre de Motörhead, n'étant sur aucun CD !
 King of Kings, album de Leaves' Eyes

Catch 
 King of Kings, surnom de Triple H, qui a inspiré la chanson de Motörhead